Der Begriff Karmingimpel bezeichnet:

 die Vogelgattung Carpodacus, siehe Karmingimpel (Gattung)
 die zu dieser Gattung zählende Vogelart Carpodacus erythrinus, siehe Karmingimpel (Art)